Horenbarch ist der Name von

 Christopher Horenbarch (? – nach 1599), auch: Christoffer Hornbarch und Christoffer Hornberg sowie Christopher Horenburg, deutscher Stück- und Glockengießer
 Hans Horenbarch (?–nach 1599), deutscher Glockengießer